Breitenstern ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Philipp von Breitenstern (1739–1798), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Richter am Obertribunal Wismar, siehe Franz Philipp Breitsprecher 
 Karl von Breitenstern (* 1777 als Karl Christoph Augustin Breitsprecher; † 1825), deutscher Jurist, königlich schwedischer Justizrat und Bürgermeister von Wismar